LAV:
 LAV — сербская торговая марка пива, которая принадлежит компании Carlsberg Srbija.
 LAV III — последний лёгкий бронеавтомобиль из серии III поколения, созданной General Dynamics Land Systems.
 LAV-25 — канадская боевая машина пехоты.
 LAV-300 — колесный бронетранспортер.
 LAV-600 — бронетранспортер, разработанный на предприятии Cadillac Gage в первой половине 1980-х годов по инициативе самой фирмы.
 LAV-AD — зенитный ракетно-пушечный комплекс, предназначенный для борьбы с самолётами и вертолётами.

См. также 
 LAW